Pierre-Simon Laplace, een Frans wiskundige en astronoom
Laplacetransformatie, een wiskundige techniek die wordt gebruikt voor het oplossen van lineaire integraal- en differentiaalvergelijkingen
Laplace-operator, een differentiaaloperator
 Laplace (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Station Laplace, een RER-station in Arcueil
 La Place, een Nederlandse restaurantketen